Ludwig Mollwo ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Mollwo (Historiker) (1869–1936), deutscher Historiker
 Ludwig Heinrich Mollwo (1725–1782), deutscher Politiker, Ratsherr von Lübeck
 Ludwig Wilhelm Heinrich Mollwo (1832–1922), deutscher Pädagoge und Politiker